Be Somebody – film del 2016 diretto da Joshua Caldwell
 Be Somebody – singolo di Steve Aoki e Nicky Romero del 2018
 Be Somebody – singolo di James Vincent McMorrow e dei Rudimental del 2021